Ива́н Григо́рьевич Заха́ркин ( — ) — советский военачальник, генерал-полковник (1943).

Биография 
Родился в селе Тюрино ныне Шацкого района Рязанской области в крестьянской семье. С 1902 года работал плотником и столяром в Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге и других городах юга России.

В Русской императорской армии с ноября 1910 года, служил рядовым и старшим унтер-офицером 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка в Москве. После демобилизации в марте 1914 года снова нанялся рабочим в Новочеркасске.

Участник Первой мировой войны, с августа 1914 года воевал на Юго-Западном фронте в Галиции (ныне Западная Украина) в должности старшего унтер-офицера 207-го пехотного Новобаязетского полка. 4 (17) октября 1914 года был ранен разрывной пулей в бою у сел Синява, Ивачев Горишний (ныне Тернопольская область). В 1915 году, находясь в военном госпитале близ города Брянск, сдал экстерном курс средних учебных заведений "на правах вольноопределяющегося II разряда", после чего зачислен в 3-ю Московскую школу прапорщиков, которую окончил в феврале 1916 года. С ноября 1916 до февраля 1918 года снова воевал на Юго-Западном фронте в должностях младшего офицера роты, начальника пулеметной команды 61-го пехотного Владимирского полка. В сентябре 1917 года И. Г. Захаркину присвоен воинский чин поручик, в начале ноября 1917 года он награждён Георгиевским крестом 4-й степени. В феврале 1918 года направлен в Москву выборным представителем своего полка "для переговоров".

В Красную Армию вступил добровольцем в мае 1918 года. В Гражданскую войну И. Г. Захаркин с июня 1918 года воевал на Южном фронте, на верхнем Дону в должностях командира батальона, 4-го Московского советского пехотного полка, врио командира Московской особой советской стрелковой бригады. В ноябре был тяжело ранен в бою под городом Новохопёрск и выбыл с фронта в Москву.

В 1921 году окончил Военную академию РККА. В 1920-х годах И. Г. Захаркин — начальник оперативного управления штаба Витебского района Западного фронта, начальник оперативного отдела штаба Северо-Кавказского военного округа, командир 66-го стрелкового полка в городе Краснодар, начальник отдела боевой подготовки штаба Приволжского военного округа, начальник пехотной школы младшего комсостава в городе Ульяновск. В 1928 году окончил Курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии имени М. В. Фрунзе (заочно), в 1930 году — Курсы подготовки командиров-единоначальников при Военно-политической академии. С апреля 1930 года — командир и комиссар 64-й стрелковой дивизии, с ноября 1931 года — преподаватель, руководитель кафедры общей тактики, начальник курса Военной академии имени М. В. Фрунзе. С июля 1937 года — начальник штаба Киевского военного округа, с мая 1938 года — начальник штаба Харьковского военного округа, в июле 1938 - июле 1941 года — заместитель командующего войсками Московского военного округа. Депутат Верховного Совета УССР 1-го созыва (с 1938 года), одновременно депутат Моссовета (с 1939 года).

В 1939 году принимал участие в Польском походе РККА в должности командующего 10-й армией. 4 июня 1940 года, после установления в РККА генеральских званий, И. Г. Захаркину присвоено звание генерал-лейтенант.

В начале Великой Отечественной войны И. Г. Захаркин исполнял обязанности начальника гарнизона г. Москвы. С 30 июля 1941 года — командующий войсками 43-й армии Резервного фронта, с 9 августа — командующий войсками 49-й армии Резервного фронта (с 13 октября — в составе Западного фронта). Соединения 49-й армии под командованием И. Г. Захаркина строили Вяземскую оборонительную линию, затем были переброшены под Калугу и отличились в Можайско-Малоярославецкой оборонительной операции. В конце октября 1941 года армия остановила наступление 13-го армейского корпуса противника на рубеже Серпухов — Суходол, 14 декабря перешла в контрнаступление и освободила города Алексин, Таруса, Кондрово.
Об ожесточенных боях в Малоярославецком направлении писал корреспондент "Комсомольской правды" С. Любимов: 

Генерал И. Г. Захаркин умело руководил войсками в Калужской и Ржевско-Вяземской наступательных операциях. В ходе Ржевско-Вяземской стратегической операции (1942) войска 49-й армии освободили город Юхнов и в апреле 1942 года вышли на рубеж рек Угра и Ресса западнее Юхнова. В марте 1943 года армия под командованием И. Г. Захаркина участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции (1943) и продвинулась до города Спас-Деменск.

С 3 июня 1943 года И.Г. Захаркин — заместитель командующего войсками Центрального фронта (с октября 1943 года — Белорусский фронт, с февраля 1944 года — 1-й Белорусский фронт). Принимал участие в организации и проведении Курской битвы, Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой и Рогачёвско-Жлобинской наступательных операций. Большую часть времени проводил на переднем крае, контролируя и координируя боевые действия соединений фронта. 18 сентября 1943 года ему присвоено звание генерал-полковник. С 23 марта 1944 года — командующий войсками Одесского военного округа, расположенного на прифронтовой территории.

Погиб 15 октября 1944 года под Одессой в автомобильной катастрофе во время служебной поездки. Похоронен в городе Одессе на Втором Христианском кладбище.

Воинские чины и звания 
 Рядовой (гренадер) — 1(14).03.1911
 Ефрейтор — 1(14).12.1911
 Младший унтер-офицер — 7(20).05.1912
 Старший унтер-офицер — 6(19).08.1912
 Прапорщик — 14(27).02.1916
 Подпоручик — 06.1917
 Поручик — 09.1917
 Комбриг — 5.12.1935 
 Комдив — 17.02.1938 
 Комкор — 9.02.1939 
 Командарм 2-го ранга — 5.12.1939 
 Генерал-лейтенант — 4.06.1940
 Генерал-полковник — 18.09.1943

Память 

В городе Серпухов имя И. Г. Захаркина носит одна из улиц, установлен его бюст. В городе Кремёнки Калужской области установлена стела памяти полководца, его именем названы городской парк и школа № 2.

Награды 
 Георгиевский крест 4-й степени (4.11.1917)
 Четыре ордена Красного Знамени (7.12.1933, 22.02.1941, 2.01.1942, 27.08.1943)
 Орден Суворова II степени — Указом Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого генералов и офицерского состава Красной Армии» от 15 января 1944 года
 Орден Красной Звезды (22.02.1938)
 Медаль «XX лет РККА» (22.02.1938)
 Медаль «За оборону Москвы» (1.09.1944)

Примечания

Литература 
 Антипенко Н. А. На главном направлении. Записки заместителя командующего фронтом. М.: Наука, 1967. — С. 59—82.

Генерал Захаркин: Материалы к биографии / Автор-составитель В. С. Нефёдов. М.; СПб.: Нестор-История, 2020. — ISBN 978-5-4469-1673-3.
 Литвинов А. И. Под Серпуховом // Битва за Москву. М.: Московский рабочий, 1966. — С. 312—329.
Михеенков С. Е. Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941—1942. М.: Центрполиграф, 2010. — ISBN 978-5-9524-4865-0.
 Михеенков С. Е. Серпухов. Последний рубеж. 49-я армия в битве за Москву. 1941. М.: Центрполиграф, 2011.
 Михеенков С. Е. Кровавый плацдарм. 49-я армия в прорыве под Тарусой и боях на реке Угре. 1941—1942. М.: Центрполиграф, 2012.
Соловьев Д. Ю. Высший командный состав РККА 1935-1940. Маршалы Советского Союза и командармы 1-го и 2-го рангов. — М.: Литрес, 2018. — 97 с. ISBN 978-5-532-11314-5.
Чередниченко М. И. Боевой путь 49 армии в годы Великой Отечественной войны Советского союза 1941—1945 гг.: Краткий очерк. М.: Совет ветеранов войны 49 армии, 1990. — С. 3—28.

Ссылки 
 Захаркин Иван Григорьевич на сайте Министерства обороны Российской Федерации

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники Ржевской битвы
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 1-го созыва
Члены ВКП(б)
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Царские офицеры на службе в РККА
Погибшие в автомобильных катастрофах
Командующие Одесским военным округом
Похороненные в Одессе
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы